Varallo Pombia, een gemeente in de Italiaanse provincie Novara
 Varallo Sesia, een gemeente in de Italiaanse provincie Vercelli